Palacio Ariztía puede a referirse a:

Palacio Ariztía en Santiago de Chile.
Palacio Ariztía en Viña del Mar.